Municipio de Nordland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Nordland (condado de Marshall, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Nordland (condado de Aitkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Aitkin.
 Municipio de Nordland (condado de Lyon, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lyon.